Tul·lus fou un cognomen romà procedent del praenomen Tul·lus i sovint confós amb el nomen Tul·li. Portaren aquest cognomen:
 Gai Calvisi Tul·lus, cònsol el 109.
 Luci Volcaci Tul·lus, cònsol el .
 Luci Volcaci Tul·lus, cònsol el .
 Hostili Tul·lus, tribú de la plebs el .